Абдулмеджидов — фамилия; имеет женскую форму Абдулмеджидова.
 Абдулмеджидов, Ахмед Дибирович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
  (род. 1960) — советский и российский тяжелоатлет и тренер, бронзовый медалист чемпионата СССР в весе до 82,5 кг (1983).
 Абдулмеджидов, Шамиль Абдулжалилович (род. 1987) — российский кикбоксер и тренер.